Schaefler ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Schaefler (1888–1954), deutscher Maler und Grafiker des Expressionismus
 Joseph Schaefler (1843–1891), Pfarrer und Mitglied des Deutschen Reichstags

Siehe auch:
 Schäfler, Berg im Schweizer Kanton Appenzell Innerrhoden
 Schaeffler